Konstantin Alexios Řecký a Dánský (řecky: Κωνσταντίνος Αλέξιος; * 29. října 1998, New York City) je řecký a dánský princ. Po svém otci je prvním v pořadí následnictví na řecký trůn.

Život 
Narodil se 29. října 1998 v nemocnici Weill Cornell Medical Center v New York City jako syn korunního prince Pavla Řeckého a jeho manželky princezny Marie-Chantal. Pokřtěn byl 15. dubna 1999 v katedrále svaté Sofie v Londýně. Jeho kmotry byly princ Nikolaos Řecký a Dánský, princ Dimitri Jugoslávský, korunní princ Frederik Dánský, korunní princ Filip Španělský, princ William z Walesu, korunní princezna Viktorie Švédská, princezna Alexandra von Fürstenberg a Doris Robbs.

Roku 2004 se rodina odstěhovala do Londýna. Zde navštěvoval Wellington College v Berkshire a poté byl přijat na Georgetownskou univerzitu ve městě Washington, D.C.

Tituly a vyznamenání 
 29. říjen 1998 – dosud: Jeho královská Výsost princ Konstantin Alexios Řecký a Dánský
  Řecká královská rodina: Velkokříž Řádu Spasitele

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Řečtí princové
Dánští princové
Glücksburkové
Narození 29. října
Narození v roce 1998
Narození v New Yorku
Žijící lidé
Glücksburkové (Řecko)